Libo ist der Name folgender Personen:
 Gaius Poetelius Libo Visolus, römischer Politiker in der frühen römischen Republik
 Lucius Iulius Libo, römischer Konsul 267 v. Chr.

 Marcus Annius Flavius Libo, römischer Konsul im Jahr 204
 Marcus Scribonius Libo Drusus, Prätor 16 n. Chr.

Libo ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Libo (Qiannan) (荔波县), Kreis im Autonomen Bezirk Qiannan der chinesischen Provinz Guizhou

LibO steht für:
 LibreOffice, ein Office-Paket der Document Foundation

Abkürzung